Le terme stratège peut désigner :

 Un stratège, un membre du pouvoir exécutif d'une cité grecque, un militaire général, un gouverneur militaire dans la Grèce antique puis l'antiquité romaine ;
 Stratège, un manga de Sentaro Kubota et Hideki Mori ;
 Le Stratège, un drame américain de Bennett Miller ;
 Un stratège R et K, plus communément désigné par les termes modèle évolutif r/K, une représentation permettant de décrire l'évolution de la stratégie de reproduction des espèces selon les fluctuations de l'environnement.

Voir aussi 
 Un stratègéion, un bâtiment antique de l'Agora d'Athènes de la Grèce antique, lieu de rassemblement de stratèges.